Olschewski ist der Familienname folgender Personen:

 Anke Olschewski (* 1962), deutsche Tischtennisspielerin
 Erwin Olschewski, deutscher Landrat (NSDAP), siehe Erwin Olsen
 Gerhard Olschewski (* 1942), deutscher Schauspieler
 Karl-Heinz Olschewski (1943–2013), deutscher Fußballfan
 Leo Olschewski (1894–1942), deutscher römisch-katholischer Geistlicher und Märtyrer
 Malte Olschewski (1940–2022), österreichischer Journalist und Buchautor
 Pawel Olschewski (* 1962), polnisch-deutscher Moderner Fünfkämpfer
 Stefan Olschewski (* 1975), deutscher Spieleautor, Journalist und Zauberkünstler

Siehe auch:
 Hartwimmer-Olschewski-Gruppe
 Olschowski
 Olschowsky
 Olszewski